Ananda – stan szczęścia niezależnego od warunków zewnętrznych w hinduizmie
 Ānanda – ulubiony uczeń Buddy